Die Gauliga Schlesien 1940/41 (auch Bereichsklasse Schlesien 1940/41) war die achte und letzte Spielzeit der Gauliga Schlesien des Fachamtes Fußball. Anders als in der letzten Saison wurde die Liga in dieser Spielzeit wieder in einer Gruppe ausgespielt. Die elf teilnehmenden Mannschaften spielten im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Kriegsbedingt gab es einige Einschränkungen im Spielbetrieb. Der Teilnehmer an der deutschen Fußballmeisterschaft 1940/41 musste bis zum 30. März 1941 gemeldet werden. Der Spielbetrieb wurde zu diesem Zeitpunkt abgebrochen und die zu dieser Zeit führende Mannschaft, die SpVgg Vorwärts-Rasensport Gleiwitz, wurde zum Gaumeister (auch Bereichsmeister) ernannt und durfte somit an der deutschen Fußballmeisterschaft teilnehmen. Der Spielbetrieb ging vereinzelt jedoch noch weiter, so dass der FV Germania Königshütte die Tabellenspitze übernahm. An der Entscheidung der Gaumeisterschaft hatte dies jedoch keinen Einfluss mehr. Bei der deutschen Fußballmeisterschaft setzte sich Gleiwitz in der Untergruppe 1a gegen den LSV Stettin und Preußen Danzig durch, verlor jedoch das Gruppenfinale gegen den Dresdner SC und verpasste den Einzug in das Halbfinale.

Dies war die letzte Spielzeit der einheitlichen Gauliga Schlesien. Zur kommenden Saison wurde sie in die Gauliga Niederschlesien und in die Gauliga Oberschlesien unterteilt.

Übersicht Tabellen

Am 30. März 1941 
Folgender Spielstand ergab sich am 30. März 1941, als der Teilnehmer zur deutschen Fußballmeisterschaft 1940/41 gemeldet werden musste.

|-
|- class="sortbottom"
! colspan="9" class="small" style="text-align:right"| Stand: 30. März 1941
|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Abschlusstabelle 
Der Ligabetrieb ging trotz Festlegung des Gaumeisters noch weiter, folgender Tabellenstand ist als Abschlusstabelle überliefert.

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 und Sieg für die jeweilige Mannschaft, bei der das + steht, gewertet wurde.

Aufstiegsrunde 
Qualifiziert für die Aufstiegsrunde waren die Meister der Bezirksligen Niederschlesien, Mittelschlesien, Oberschlesien Ost und Oberschlesien West, welche im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel gegeneinander antraten. Durch die Aufteilung der Gauliga zur nächsten Saison stiegen alle Mannschaften auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Einzelnachweise

Quellen 
 
 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007.
 Gauliga Schlesien 1940/41 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1940
Fußballsaison 1940/41